Мабус:
  — секретарь Военно-морские силы США; бывший губернатор штата Миссисипи, бывший посол США.
  — мыс на побережье Антарктиды.
 Нострадамус в своих центуриях мабусом называл антихриста.